Acanthastrea är ett släkte av koralldjur. Acanthastrea ingår i familjen Mussidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Acanthastrea